Сюржер:

 Сюржер — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Шаранта Приморская.
 Сюржер — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская.